Maria Amalia d'Asburgo (1701-1756), figlia di Giuseppe I, moglie di Carlo VII
Maria Amalia d'Asburgo-Lorena (1746-1804), figlia di Maria Teresa d'Asburgo e Francesco I, moglie di Ferdinando di Borbone, duca di Parma